Kean er en dansk stumfilm fra 1910, der er instrueret af Holger Rasmussen.

Handling

Medvirkende 
 Martinius Nielsen - Kean
 Einar Zangenberg - Prinsen af Wales
 August Blom - Grev Kofeld
 Agnes Nyrop Christensen - Grevinden
 Thilda Fønss - Anna Damby
 Oscar Stribolt - Kroværten
 Christian Schrøder - Regissør
 Otto Lagoni
 Paul Welander
 Axel Boesen
 Valdemar Schiøler Linck
 Lauritz Olsen
 Svend Cathala
 Alfi Zangenberg
 Edmund Østerby
 Charlotte Sannom
 Edvard Jacobsen
 Rigmor Jerichau
 Anton Seitzberg
 Gustav Lund
 Victor Fabian

Eksterne henvisninger 
 

Film fra Danmark (administrationskategori)
Stumfilm fra Danmark
Danske film fra 1910